Владимир Зы́ков:
 Зыков, Владимир Владимирович (род. 1984) — журналист, фотограф, общественный деятель.
 Зыков, Владимир Иванович (1868 — ?) — священник, участник народовольческого движения.
 Зыков, Владимир Павлович (1855—1913) — профессор, русский учёный.